Das Apia International Sydney 2012 war die 120. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 8. bis zum 14. Januar 2012 statt.

Zur gleichen Zeit fand ebenfalls in Sydney ein ATP-Turnier der Herren statt, das zur ATP World Tour 2012 zählt.

Ein weiteres Damen-Turnier in Hobart als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2012 fand ebenfalls gleichzeitig vom 8. bis zum 14. Januar 2012 statt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Sydney